

Persone
 Alessandro Guidotti (1790-1848) – patriota e generale italiano
 Galgano Guidotti (1148/1152 circa–1181) – eremita, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Gastone Guidotti (1901-1982) – diplomatico italiano
 Giancarlo Pascale Guidotti Magnani (1912-2001) – funzionario italiano
 Guido Guidotti (1871-1949) – militare italiano
 Guidotti – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Irène Guidotti (1950) – ex cestista francese
 Laurentina Guidotti – attrice e produttrice cinematografica italiana
 Luisa Guidotti Mistrali (1932-1979) – medico e missionaria italiana
 Mario Colombi Guidotti (1922-1955) – scrittore e critico letterario italiano
 Mario Guidotti (1923-2011) – giornalista e saggista italiano
 Nello Guidotti (1964) – ex cestista italiano
 Paolo Guidotti (1560-1629) – pittore italiano

Altro
 27270 Guidotti – asteroide della fascia principale
 Laboratori Guidotti – azienda farmaceutica italiana
 Palazzo Guidotti – edificio di Castenaso, città metropolitana di Bologna

Pagine correlate
Guidetti
Guidotto